Deux régiments du royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de La Fère » :

 Infanterie
 Le régiment de La Fère renommé le  «  d'infanterie de ligne » 

 Artillerie
 Le régiment de La Fère artillerie renommé le  «  d'artillerie »

Homonymie d'unités militaires